The Little Stranger steht für:

 The Little Stranger, Originaltitel von Der Besucher (Waters), Roman von Sarah Waters (2009)
 The Little Stranger (Film), britisch-französischer Film von Lenny Abrahamson (2018)